Chilubi steht für:

 Chilubi (Sambia), Ort im Distrikt Chilubi, Nordprovinz, Sambia
 Chilubi (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia